Lubcza (gromada w powiecie pińczowskim) (jędrzejowski/pińczowski)
 Lubcza (gromada w powiecie sępoleńskim)
 Lubcza (gromada w powiecie tarnowskim) (jasielski/tarnowski)